Чуук (Трук; ) — один из четырёх штатов Федеративных Штатов Микронезии.

Расположен в центрально-западной части ФШМ. Площадь — 127 км². Включает в себя острова Трук, острова Мортлок, острова Холл, атолл Намонуито и регион Паттив (атоллы Пулап, Пулуват, Пулусук). Согласно переписи 2010 года является самым населённым регионом страны. Численность населения — 48 654 человек (перепись 2010). Административный центр — Вено.

На 2022 год назначен референдум о независимости штата.

Губернаторы 
 Бермин Ф. Вайлбахер (Bermin F. Weilbacher) (1978) (и. о.).
 Эрхарт Атен (Erhart Aten) с 1978 по 1986.
 Гидеон Дооне (Gideon Doone) с 1986 по 1990.
 Сасао Х. Гоуланд (Sasao H. Gouland) с 1990 по 1996.
 Марселлино Умвеч (Marcellino Umwech) с 1996 по 1997.
 Ансито Уолтер (Ansito Walter) с 1997 по 2005.
 Уэсли У. Симина (Wesley W. Simina) с 2005 по настоящее время.

Примечания

Ссылки 
 Административное деление Федеративных Штатов Микронезии 

Штаты Федеративных Штатов Микронезии